«Охота на волков» — популярная песня Владимира Высоцкого, написанная в 1968 году.
 «Охота на волков» — операция российских вооружённых сил в 2000 г. в окрестностях Грозного.